Miejscowości w Polsce 
 1. Miejscowości podstawowe
 Tarnowo – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie inowrocławskim, w gminie Kruszwica 
 Tarnowo – wieś w województwie podlaskim, w powiecie łomżyńskim, w gminie Miastkowo 
 Tarnowo – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie obornickim, w gminie Rogoźno 
 Tarnowo – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie pilskim, w gminie Szydłowo 
 Tarnowo – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim, w gminie Kostrzyn 
 Tarnowo – osada w województwie zachodniopomorskim, w powiecie goleniowskim, w gminie Maszewo 
 Tarnowo – wieś w województwie zachodniopomorskim, w powiecie łobeskim, w gminie Łobez 
 Tarnowo – osada w województwie zachodniopomorskim, w powiecie myśliborskim, w gminie Myślibórz 
 Tarnowo – wieś w województwie zachodniopomorskim, w powiecie stargardzkim, w gminie Suchań
 2. Integralne części miejscowości
 Tarnowo – część wsi Stare Chojno w województwie lubelskim, w powiecie chełmskim, w gminie Siedliszcze
 Tarnowo – część wsi Wojciechowo w województwie wielkopolskim, w powiecie kolskim, w gminie Chodów
 3. Miejscowości poza granicami Polski
 Tarnowo – miejscowość na Litwie

Zobacz też 
 Nowe Tarnowo, Stare Tarnowo, Tarnowo Pałuckie, Tarnowo Podgórne, Tarnowo-Goski, Tarnów